
Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1925

Футбол в СССР в 1925 году
1925